Le Saint des saints (latin : ) est la partie la plus sacrée d'un temple.

 Le Saint des saints est une partie du tabernacle et du Temple de Jérusalem, aussi dit débir (דביר)
 Dans l'architecture antique, le saint des saints abrite le naos. C'est la pièce la plus importante d'un temple de l'Égypte antique (Franck Monnier, 2013 Vocabulaire d'architecture égyptienne, , , p. 146).
 Le Saint des saints est le nom donné à la pièce haute du temple de Salt Lake City.

Tabernacle ou Temple de Jérusalem
Site archéologique de Jérusalem